Surány, férfikeresztnév
 Surány, a Pest megyei Pócsmegyerhez tartozó üdülőterület
 Beregsurány, község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, neve 1911-ig Surány volt
 Cserhátsurány, község Nógrád megyében
 Erdősurány (Župkov), község Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Zsarnócai járásában
 Kétsurány, Vassurány egyik régi neve
 Nagysurány (szk. Šurany), község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában
 Vassurány, község Vas megyében
 Surányka (szk. Šurianky), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás